П'ю:

 П'ю — історичне царство на півночі сучасної М'янми
 П'ю — мова царства П'ю
 П'ю (Pyu) — одна з папуаських мов на півночі острова Нова Гвінея

Персоналії 
 П'ю — англійське прізвище, яка може писатися як Pew або Pugh:
 Вірджинія Вінет П'ю () — ім'я при народженні американської виконавиці кантрі Теммі Вінет
 Сліпий П'ю (Pew) — персонаж книги Р. Л. Стівенсона «Острів скарбів»
 Володимир П'ю
 Флоренс П'ю — англійська акторка